Zarah o Zara, Iemen
 Zarah o Zirih, llac del Sistan